Hondius ist die Latinisierung von de Hondt und der Familienname folgender Personen:
Abraham Hondius (1631–1691), niederländischer Maler
 Hendrik Hondius der Ältere (1573–1650), niederländischer Verleger und Zeichner
 Henricus Hondius (Hendrik der Jüngere) (1597–1651), niederländischer Kartograph und Verleger, Sohn des Jodocus
 Jodocus Hondius (1563–1612), niederländischer Kartograph und Verleger
 Willem Hondius (1597–1652/58), Kupferstecher, wirkte 1630–35 in Danzig, Sohn des Hendrik d. Ä. 
 Jacobus Johannes Ewoud Hondius (1897–1950), niederländischer Epigraphiker